

Дани сећања 



190-е пне.